Mabira är ett släkte av insekter. Mabira ingår i familjen vedstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vedstritar
Mabira